Catharijneconvent (klooster), voormalig klooster in de stad Utrecht
Museum Catharijneconvent, museum in de kloostergebouwen van het Catharijneconvent